Kejserens nye klæder kan henvise til:

 Kejserens nye klæder – er et eventyr af H.C. Andersen
 Kejserens nye klæder (Der var engang...) – tegnefilm i serien Der var engang...
 Kejserens nye klæder (film) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Steen Dongo Jensen